

Топоніми 
 Мацуно — містечко в Японії, в префектурі Ехіме.

Персоналії 
 Мацуно — японське прізвище.